Alto Perú puede referirse a:

 Alto Perú, región histórica y geográfica de América del Sur.
 Estado del Alto Perú, nombre provisional usado por Bolivia entre el 23 de julio de 1825 y 13 de agosto de 1825.
 República del Alto Perú, nombre de Estado secesionista, proclamado en el Departamento de La Paz (Bolivia).
 Club Atlético Alto Perú, club de fútbol uruguayo.